

Code 
DOR est un code qui peut désigner : 
 .

Sigle 
DOR est un sigle qui peut désigner : 
 Dance-oriented rock, un genre musical ;
 Delta-DOR, une méthode utilisée pour déterminer la position d'un engin spatial circulant dans le système solaire.

Toponyme 

 Dör, une localité de Hongrie ;
 Tel Dor, un tel situé en Israël identifié à la ville biblique de Dor.

Patronyme 

 Christiane Dor (1892-1939), actrice et chanteuse française ;
 Georges Dor (1931-2001), auteur, compositeur, dramaturge, chanteur, poète, traducteur, producteur et réalisateur de théâtre québécois ;
 Gil Dor (1952-), guitariste israélien ;
 Jacqueline Dor (1929-1972), actrice française ;
 Jacques Dor (1953-), écrivain, poète, plasticien, vidéaste et comédien français ;
 Jacques Dor (1978-), pianiste classique français ;
 Joël Dor (1946-1999), psychanalyste français ;
 Louis Dor (1919-1988), chef maquilleur français ;
 Louis-Charles-René Dor (1905-1995), général français ;
 Louisiane C. Dor (1992-), écrivain français ;
 Maureen Dor (1970-), actrice et chroniqueuse belge ;
 Xavier Dor (1929-2020), pédiatre et embryologiste français.

Pseudonyme 

 Kätherose Derr, (1936-2017), actrice allemande.

Autres 
 Dor, film indien réalisé par Nagesh Kukunoor sorti en 2006 ;
 Dor, abréviation de la constellation de la Dorade ;
 Dor, en psychologie, mot d'origine roumaine désignant un sentiment puissant de nostalgie.

Abréviation
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme français